Paul Christian Hilscher ist der Name folgender Persönlichkeiten: 

* Paul Christian Hilscher (Theologe) (Paulus Christianus Hilscherus; Paul Christian Hilschern und Namensvarianten; 1666–1730), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Kirchenlieddichter
 Paul Christian Hilscher (Verleger) (vor 1784–1833), deutscher Verleger